Puchebner ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Puchebner (* 1943), österreichischer Funktionär des Gemeinnützigen Wohnbaus und Kommunalpolitiker
 Ursula Puchebner (* 1965), österreichische Politikerin (SPÖ), Bürgermeisterin von Amstetten